Die Sonne von St. Moritz – film del 1923 diretto da Hubert Moest e Friedrich Weissenberg
Die Sonne von St. Moritz – film del 1954 diretto da Arthur Maria Rabenalt